Skoki akrobatyczne kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawodniczki rywalizowały 14 lutego w Genting Snow Park w Zhangjiakou.

Mistrzem olimpijskim została reprezentantka gospodarzy Xu Mengtao. Drugie miejsce zajęła obrończyni tytułu z 2018 Białorusinka Hanna Huśkowa. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Amerykanka Megan Nick.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

1. runda kwalifikacyjna 
6 zawodniczek które uzyskały najlepszy rezultat zakwalifikowały się do finału. Natomiast pozostałe zawodniczki o występ w finale walczyły w 2. 
rundzie kwalifikacyjnej, w której przepustkę do finału uzyskało 6 najlepszych zawodniczek.

2. runda kwalifikacyjna 
Do finału awansowało 6 najlepszych zawodniczek. Do ustalenia kolejności brano lepszy wynik z dwóch przejazdów kwalifikacyjnych.

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022